Saturne V peut désigner :
 Rhéa, un satellite de Saturne ;
 Saturn V, le lanceur du programme Apollo d'exploration lunaire.